— японский футбольный полузащитник.

Карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Касива Рейсол», «Гамба Осака», «Нагоя Грампус» и «Нагано Парсейро».

Национальная сборная 
С 2000 по 2002 год сыграл за национальную сборную Японии 26 матчей, в которых забил 3 гола.

Статистика за сборную

Достижения

Командные 
 Джей-лиги; 2014
 Кубок Императора; 2008, 2009, 2014
 Кубок Джей-лиги; 1999, 2007, 2014
 Лига чемпионов АФК; 2008

Сборная 
 Кубка Азии; 2000

Индивидуальные 
 Включён в сборную Джей-лиги; 2000

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Касива Рейсол»
Игроки ФК «Гамба Осака»
Игроки ФК «Нагоя Грампус»
Игроки ФК «Нагано Парсейро»
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года